tarocista – osoba zajmująca się tarotem
 „Tarocista” – polskie czasopismo, kwartalnik poświęcony kartomancji,